Maja Savić (1976) olimpiai ezüstérmes jugoszláv és montenegrói válogatott kézilabdázó
 Maja Savić (1993) válogatott szerb röplabdázó
 Maja Savić (1994) szerb kerékpárversenyző